

Persone
Bruno Migliorini – linguista, filologo ed esperantista italiano
Carlo Ippolito Migliorini – geologo italiano
Cesare Migliorini – allenatore di calcio italiano
Elio Migliorini – geografo, esperantista e accademico italiano
Gianni Migliorini – calciatore e allenatore di calcio italiano
Giovanni Migliorini –  calciatore italiano
Giovanni Migliorini – politico italiano
Jessica Migliorini – calciatrice italiano
Luigi Mascilli Migliorini – professore e storico italiano
Marco Migliorini – calciatore italiano
Mario Migliorini – partigiano italiano
Massimo Migliorini – calciatore italiano

Altro
5246 Migliorini – asteroide areosecante